Trogiomorpha — подотряд сеноедов.

Описание 
Усики из более чем 20 сегментов, сегменты жгутика без кольцевидных насечек. Хитиновые нити гипофаринкса раздельны на всём протяжении. Парапрокты с анальным шипом.

Систематика 
В составе подотряда:
 Инфраотряд: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Инфраотряд: 
 Семейство: 
 Семейство:

Примечания 

Сеноеды